Русский вестник:

 «Русский вестник» — российский журнал, издававшийся в 1808—1824 годы С. Н. Глинкой.
 «Русский вестник» — российский журнал, издававшийся в 1841—1844 годы в Санкт-Петербурге.
 «Русский вестник» — российский журнал, издававшийся в 1856—1906 годы в Москве и Петербурге М. Н. Катковым.
 «Русский вестник» — газета для русских военнопленных Первой мировой войны в Германии в 1915—1918 гг..
 «Русский вестник» — коллаборационистская газета, издававшаяся в Риге в 1943—1944 гг.
 «Русский вестник» — газета, издававшаяся в Черновцах в 1917 г.
 «Русский вестник» — еженедельная газета, издаётся с 1990 года в Москве.
 «Русский вестник» — газета, издававшаяся в 1917—1926 гг. в Чикаго.
 «Русский вестник» — газета, издававшаяся в 1917—1942 гг. в Питтсбурге.

Примечания